Kolejna edycja Pucharu Azji odbyła się w 1972 roku w Bangkoku (Tajlandia).

W turnieju wzięło udział sześć zespołów:

  (jako gospodarz, jednak zespół brał udział w eliminacjach)
  Iran (jako obrońca tytułu)
  (w miejsca wycofanego Izraela)
  (awans z eliminacji)
  (awans z eliminacji)
  (awans z eliminacji)

Pierwszy raz w turnieju grano systemem pucharowym.

Eliminacje

Wschód 

Wszystkie mecze rozegrano w Bangkoku (Tajlandia).

Runda wstępna 

Wynik meczu decydował o przydzieleniu zespołów do grup eliminacyjnych

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

Tajlandia i Kambodża awansowały do tunieju finałowego.

Zachód

Runda wstępna 
Wynik meczu decydował o przydzieleniu zespołów do grup eliminacyjnych

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

Irak i Kuwejt awansowały do tunieju finałowego.

Turniej finałowy

Runda wstępna

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
RSSSF.com - informacje o turnieju

Puchar Azji w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
Piłka nożna w Tajlandii
1972 w Azji
Tajlandia w XX wieku